

Patronyme 

 Achille Bonito Oliva (1939-), un critique d'art italien ;
 Alessandro Oliva (1409-1463), un cardinal italien ;
  ;
 Andrés Oliva (1948-), un cycliste espagnol ;
  ;
 Christian de Oliva (?-1245), un religieux prussien ;
 Fernán Pérez de Oliva (1494-1533), un ingénieur, humaniste et homme de lettres espagnol ;
 Giovanni Paolo Oliva (1600-1681), un Jésuite italien, Supérieur général des Jésuites ;
 Hipólito Oliva (1858-1942), un amiral argentin ;
  ;
 Javier Oliva González dit Xabi Oliva (1976-), un footballeur espagnol ;
 Jay Oliva (1976-), un réalisateur et dessinateur américain ;
 Jean Oliva (1689-1757), un ecclésiastique érudit ;
 João Oliva (1996-), un cavalier de dressage olympique brésilien ;
 Joaquín Oliva (1926-), un footballeur espagnol ;
 John Nicholas Oliva dit Jon Oliva (1960-), un chanteur et musicien de metal américain ;
 Juan Manuel Oliva Ramírez (1960-), un homme politique mexicain ;
 Luis Oliva (1908-2009), un athlète argentin ;
 Oliba Cabreta (c.920-990), un noble ;
 Oliva (971-1046), un noble et religieux, fils du précédent ;
 Patrizio Oliva (1959-), un boxeur italien ;
 Sergio Oliva (1941-2012), un culturiste américain ;
 Sergio Oliva, un cavalier brésilien médaillé aux Jeux paralympiques de 2016.
 Stéphan Oliva (1959-), un pianiste de jazz français ;
 Tony Oliva (1938-), un joueur de baseball professionnel d’origine cubaine.

Pseudonyme 

 John Nicholas Oliva (1960-), un chanteur et musicien de metal américain.

Surnom 

 Javier Oliva González (1976-), un footballeur espagnol.

Toponymie 

 Oliva, une ville de la province de Córdoba, en Argentine ;
 Oliva, une ville de la Communauté valencienne, en Espagne ;
 Oliva de la Frontera, une commune de l'Estrémadure, en Espagne ;
 Oliva de Mérida, une commune de l'Estrémadure, en Espagne ;
 Oliva de Plasencia, une commune de l'Estrémadure, en Espagne ;
 La Oliva, une commune de l'île de Fuerteventura, dans l'archipel des Canaries, en Espagne ;
 Oliva Gessi, une commune de la Lombardie, en Italie ;
 Oliva, une orthographe ancienne pour Oliwa en Pologne.

Autre 
Oliva peut aussi désigner :
 Oliva, un genre de mollusques gastéropodes de la famille des Olividae.

Voir aussi